Ordet venus har flere betydninger:
 Venus (gudinde) er kærlighedens gudinde i romersk mytologi.
 Venus (planet) er en planet i solsystemet.
 Venus fra Milo er antik græsk statue af Afrodite, som romerne kaldte Venus.
 Venus fra Urbino er et oliemaleri fra 1538 af Tizian.
 Venus (film fra 1911) – dansk stumfilm fra 1911 instrueret af Gunnar Helsengreen
 Venus (film fra 2010) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Tor Fruergaard
 Venus (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2017 instrueret af Lea Glob og Mette Carla Albrechtsen

Venusfiguriner 
 Venus fra Willendorf er en statuette fra stenalderen.
 Venus fra Dolní Věstonice er en endnu ældre statuette.
 Venus fra Galgenberg er en statuette fundet ikke langt fra Venus fra Willendorf.